Григорий Гольдберг:
 Гольдберг, Григорий Абрамович (1908—1976) — советский шахматист, мастер спорта СССР (1939), международный арбитр, шахматный журналист, инженер.
 Гольдберг, Григорий Алексеевич (1905—1960) — советский военачальник, капитан 1-го ранга, подводник.